Don Coppersmith
 Algorithme de Coppersmith-Winograd
 Sam Coppersmith